Hewgill est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1963), violoncelliste australienne
 (1929-1998), acteur canadien

Voir aussi
John Hewgill Brockelbank (1897-1977), homme politique canadien en Saskatchewan

Homonymie de patronyme